Bahnhof Schwenningen steht für:

 Bahnhof Schwenningen (Neckar), ein Bahnhof in Villingen-Schwenningen,
 Bahnhof Schwenningen (Bay), den Bahnhof von Schwenningen im Landkreis Dillingen an der Donau.